

Patronyme 

 Fouad Naceri (né en 1983), footballeur algérien ;
 Larbi Naceri (né en 1958), acteur et scénariste français ;
 Samy Naceri (né en 1961), acteur français.
 Julian Naceri (né en 1994), acteur français et fils du précédent.

Voir aussi 
 Nâçerî, célèbre traité d'hippologie rédigé en l'an 1333.
 Mehran Karimi Nasseri (né en 1942), réfugié iranien.